Irodalom
 Második esély (Second Chance), Danielle Steel regénye (2004)
 Második esély (A Second Chance), Jodi Taylor regénye (2014)

Filmcímek
 Második esély ( Changes), 1991-es amerikai film, Charles Jarrott rendezésében, Danielle Steel regénye alapján 
 A második esély (Their Second Chance), 1997-es amerikai tévéfilm, rendezte Mel Damski
 Második esély (Ritornare a volare), 1998-as olasz tévéfilm Ruggero Miti rendezésében
 Második esély (En chance til), 2014-es dán–svéd film, rendezte Susanne Bier

 Tévésorozatok
 Második esély (Tierra de pasiones), kolumbiai tévésorozat (2006)
 Második esély (Second Chance), amerikai tévésorozat (2016)